Pisano bezeichnet: 
 Pisano (Piemont), eine Gemeinde im Piemont 
 Monte Pisano, eine Hügelkette in der Toskana

Pisano ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Pisano (~1290–~1348), italienischer Goldschmied, Bildhauer und Baumeister
 Andrés Pisano (* 1991), uruguayischer Fußballspieler
 Antonio Pisano, siehe Antonio Pisanello, italienischer Maler und Zeichner
 August Brunetti-Pisano (1870–1943), österreichischer Komponist
 Berto Pisano (1928–2002), italienischer Filmkomponist
 Bonanno Pisano (12. Jahrhundert), italienischer Baumeister und Bildhauer
 Eros Pisano (* 1987), italienischer Fußballspieler
 Francesco Pisano (* 1986), italienischer Fußballspieler
 Franco Pisano (1922–1977), italienischer Komponist und Schauspieler
 Giovanni Pisano (~1250–~1328), italienischer Baumeister und Bildhauer
 Giovanni Pisano (Fußballspieler) (* 1968), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Giunta Pisano, italienischer Maler des Mittelalters
 Giuseppe Pisano (* 1988), italienischer Fußballspieler
 John Pisano (* 1931), US-amerikanischer Jazzgitarrist
 Leonardo Pisano, siehe Leonardo Fibonacci, italienischer Mathematiker
 Marco Pisano (* 1981), italienischer Fußballspieler
 Matías Pisano (* 1991), argentinischer Fußballspieler
 Niccolò Pisano (auch: Nicola Pisano) (1205/7–1278), italienischer Bildhauer
 Niccolò Pisano (Maler) (1470–1538), italienischer Maler 
 Nino Pisano (um 1315-um 1370), italienischer Bildhauer
 Paola Pisano (* 1977), italienische Politikerin
 Rosita Pisano (1919–1975), italienische Schauspielerin
 Samper Pisano, kolumbianischer Politiker und ehemaliger Präsident
 Sergio Pisano (* 1941), uruguayischer Basketballspieler
 Stephen Pisano (1946–2019), katholischer Theologe, Rektor des Päpstlichen Bibelinstituts

Siehe auch:
 Pisani